«Берингия» — национальный парк, расположенный на территории Провиденского, Чукотского и Иультинского районов Чукотского автономного округа, на западной стороне Берингова пролива.

История 
Созданию национального парка предшествовало советско-американское соглашение, подписанное в июне 1990 года в США президентом СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Джорджем Бушем.
Этим соглашением предусматривалась организация советско-американского международного парка в районе Берингова пролива. Генеральная Ассамблея Международного союза охраны природы, в которой участвовали представители более чем 100 государств, признала особый статус региона Берингова пролива как сокровищницы мирового значения, в которой скрыты ответы на многие вопросы истории природы и человечества. О необходимости «заповедования» уникальных экосистем Чукотки много говорили и ранее, однако именно с этого момента началась активная подготовка к созданию ООПТ на этой территории.

27 января 1993 года постановлением Главы администрации Чукотского автономного округа от 27.01.1993 г. № 25 «О создании на территории Чукотского автономного округа в Провиденском и Чукотском районах природно-этнического парка „Берингия“ (Российская часть)» был создан природно-этнический парк «Берингия». Через 20 лет территория парка была расширена и статус парка повышен 17 января 2013 года, когда премьер министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении национального парка «Берингия».
Этим постановлением парк передан в ведение Минприроды России.

Управление национальным парком «Берингия» осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк «Берингия» (официальное сокращённое название ФГБУ "Национальный парк «Берингия»), датой основания которого можно считать дату издания Распоряжения Правительства Российской Федерации, а именно 10 июня 2013 г. № 947-р. В августе 2013 г. утвержден Устав и учреждение отнесено к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. ФГБУ «Берингия» осуществляет свою деятельность для того, чтобы была возможность получения информации по всем природным комплексам и объектам, имеющим значительную историческую, экологическую, культурную и историческую ценность.

Состав парка 
В состав парка входит пять кластерных участков общей площадью около 1,8 млн га, из которых три участка — Чегитунский, Дежневский и Мечигменский имеют сплошные границы, в Колючинский входит расположенный севернее остров Колючин, в Провиденский включены небольшие участки побережья у мыса Столетия и мыса Чукотского, а также остров Нунэанган. Ещё один участок — бассейн реки Уттывеем (участок Инчоун).

Фауна 
На территории парка обитает 47 видов млекопитающих, из них 15 видов занесены в Красную книгу РФ. Распространены лисица, песец, волк, заяц-беляк, горностай, ласка, росомаха, бурый медведь, рысь, северная пищуха, лось, северный олень и др. В национальном парке гнездятся 157 видов птиц, из которых 23 вида включены в Красную книгу РФ.

Примечания

Ссылки 
 Программа «Общее наследие Берингии»
 
 Федеральная система ООПТ
 
 Что такое Берингия?
 Программа «Общее наследие Берингии» Информационное заявление на 2013 финансовый год
 История и хроники природного парка Берингия

См. также 
 Беринг-Ленд-Бридж
 Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств
 Назаров, Александр Викторович

Национальные парки России
Дальний Восток России
Берингов пролив
Охраняемые природные территории Чукотского автономного округа